Хусс (Huss) — фамилия. Известные носители:

 Хусс, Генри Холден (1862—1953) — американский композитор, пианист и органист.
 Хусс, Даниэль (род. 1979) — люксембургский футболист.
 Хусс, Хуго Ян (1934—2006) — румынско-американский дирижёр.

См. также